Terrebonne (deutsch: gute Erde) ist der Name folgender Orte in Nordamerika:

 Terrebonne (Québec), Stadt in der kanadischen Provinz Québec
 Terrebonne (Oregon), Census designated place im US-Bundesstaat Oregon
 Terrebonne Parish, Parish im US-Bundesstaat Louisiana
 Terrebonne (Minnesota), ehemaliges Dorf im Red Lake County im US-Bundesstaat Minnesota
 Terrebonne Township, Township im Red Lake County im US-Bundesstaat Minnesota